

Liste des rues de Clermont de l'Oise

Cette liste énumère les rues et chemins de la ville de Clermont de l'Oise

A
 Rue des Acacias
 Rue Alexandre Dumas
 Rue Alphonse Daudet
 Impasse d'Alsace-Lorraine
 Chemin d'Auvillers à Clermont

B

 Ruelle Baleine
 Rue Belvue
 Place Bernard Laurent
 Rue de Béthancourtel
 Chemin Blanc
 Chemin de Bocquillon
 Impasse du Bocquillon
 Passage du Bocquillon
 Ruelle Boni
 Rue de la Brêche

C

 Rue Camille Saint-Saëns
 Place Camille Sellier
 Chemin de la Carrière Lagache
 Rue Cassini
 Ruelle des Candieux
 Rue de la Cavée
 Chemin de la Cavée de Faÿ
 Rue Chantelair
 Rue Cantepie
 Rue Charles Gervais
 Rue Charles Gounod
 Rue des Charmes
 Rue des Châtaigners
 Rue du Châtellier
 Ruelle du Châtellier
 Promenade du Châtellier
 Rue du Chemin Blanc
 Rue de Chiarimonte Gulfi
 Impasse Claude Debussy
 Rue du Clos
 Passage du Clos
 Ruelle du Collège
 Rue des colimaçons
 Place Corroyer
 Rue de la Croix de Creil
 Rue de la Croix Picard

D

 Avenue des Déportés
 Place Descuignères
 Rue du Docteur Châtellier
 Rue du Docteur Parmentier
 Rue du Donjon
 Rue Dugay du Faÿ
 Impasse Duviver

E
 Impasse Edith Piaf
 Rue de l'Église
 Rue Emile-Bousseau
 Place Emile-Bousseau
 Rue Emile Zola
 Rue Emme de Clermont
 Voirie Entre-deux bois
 Place de l'Equipée
 Chemin de l'Etang
 Rue Eugène Delahoutre
 Rue Eugène Fortin

F
 
 Rue de Faÿ
 Rue Fernand Borrée
 Rue Fernel
 Rue des Finets
 Impasse Flaubert
 Rue des Fontaines
 Rue de la Fontaine Massé
 Impasse Francis Poulenc
 Impasse François Couperin
 Rue Fréderic Chopin
 Rue Fréderic Raboisson
 Rue des Frères Labitte
 Ruelle des Froids Vents
 Sentier des Froids Vents

G
 
 Avenue Gambetta
 Chemin de la Galette
 Place de la Gare
 Rue de la Garenne 
 Sentier de la Garenne
 Rue du Général-de-Gaulle
 Place du Général-Leclerc
 Rue du Général-Moulin
 Rue du Général-Pershing
 Impasse Georges-Brassens
 Rue Georges-Fleury
 Rue Georges-Lesage
 Rue George-Sand
 Rue Gérard-de-Nerval
 Rue Gérard-Philipe
 Rue Gilbert-Diverny
 Passage des Gloriettes
 Rue Grévin
 Ruelle des Gloriettes

H

 Rue des Haies de Faÿ
 Rue Hector Berlioz
 Rue Henri Ayrald
 Impasse Henri Barbusse
 Rue Henri Breuil
 Place Henri Dunant
 Place de l'Hôtel de Ville

I

J

 Rue de la Jacquerie
 Rue Jacques Brel
 Place Jean Bouet
 Avenue Jean Jaurès
 Rue Jules Verne 
 Chemin de la Justice

K

L

 Impasse Lavoisier
 Rue Léo Legrange
 Impasse des Lilas
 Rue Louise Michel
 Impasse Louise Perguaud 
 Rue Louis Sanson

M

 Rue de la Madeleine
 Chemin des Marais
 Rue Marcel Duchemin
 Chemin des Marettes
 Rue des Maronniers
 Sentier des Marteaux
 Impasse Maurice Ravel
 Route d'Auvillers
 Rue des Meuniers
 Chemin des Morts
 Voierie des Morts
 Route de Mouy
 Chemin de Mouy à Clermont
 Chemin des Murs de la Poste
 Rue des Murs de la Poste

N

 Passage du Nouveau Logis
 Chemin des dessus des Noyers

O

 Rue d'Orgival
 Ruelle d'Orson

P
 

 Rue de Paris
 Rue des Pastoureaux
 Rue du Pâtis
 Rue Paul Ambille
 Rue Paul Louis
 Chemin du Petheil
 Rue du Petheil
 Chemin des Peupliers
 Rue du Pied du Mont
 Rue Pierre Viénot
 Chemin de la Place Verte
 Chemin des Plaideurs
 Rue des Plongeons
 Voie des Plongeons
 Rue Philippe de Beaumanoir
 Rue Pierre Lonchamp
 Rue de la Pointe
 Chemin du Poirier
 Rue du Pont de Pierre
 Rue de la Porte Nointel

Q

R

 Chemin de Ramecourt à l'Equipée
 Rue de la République
 Rue Robert Rouzier
 Rue Roger-Martin du Gard
 Impasse des Rosiers
 Sentier de la Rue Neuve

S
 Rue des Sables
 Rue Saint-André
 Sentier Saint-André
 Rue de Saint-Germer
 Chemin de Saint-Leu
 Sentier de Saint-Leu
 Avenue des Saules

T
 Chemin de Taèle
 Rue des Tamaris
 Rue des Tenturiers
 Ruelle des Teinturiers
 Rue du Tour de ville
 Chemin du Trépendu

U
 Ruelle des Ursulines

V
 Rue Valentin Hauÿ
 Rue des Vendanges
 Rue de Verdun
 Rue du Verger
 Voirie Verte
 Rue Victor Hugo
 Ruelle des Vignes
 Chemin des Vignes Blanches
 Chemin des Vignes de Faÿ
 Sentier des Vignobles
 Place Vohburg.

W
 Rue Wenceslas-Coutellier

X

Y

Z

Clermont
Clermont (Oise)